Picture Show – VHS dei The Cure del 1991
Picture Show – album dei Neon Trees del 2012
Picture Show – rivista britannica pubblicata tra il 1919 e il 1960